Залізо — частина назви ряду мінералів.

Розрізняють:

 залізо метеоритне (космічне) — залізо, яке міститься в метеоритах; звичайно містить 4-27 % Ni
 залізо балкове (камасит);
 залізо октаедричне (бідне на нікель метеоритне залізо, яке входить до складу метеоритів); 
 залізо стрічкове (теніт) — метеоритне нікель-залізо з вмістом Ni до 48 %);
 Палласове залізо — залізно-кам'яний метеорит, знайдений на г. Темір (між Красноярськом і Мінусінськом) і описаний Палласом;
 залізо телуричне — самородне залізо земного походження; склад і властивості змінюються від фериту — (Fe, Ni) до аваруїту — (Ni, Fe));
 залізо-нікель самородне (аваруїт);
 залізо-епсилон (ε-залізо);
 сполуки заліза:
 залізо арсенисте (льолінгіт);
 залізо-берлініт (штучний мінерал складу Fe(PO4));
 залізо блискуче (шрейберзит);
 залізо волокнисте (гумбольдтин — водний оксалат заліза);
 залізо натічне (суміш арсенатів, головним чином скородиту з пітицитом);
 залізо платинисте (сумнівна відміна самородного заліза, яка містить платину);
 залізо рубінове (лепідокрокіт);
 залізо сірчисте (пірит);
 залізо сірчисте колоїдальне (гідротроїліт) — тонкодисперсний моносульфід заліза з адсорбованою водою;
 залізо-фосфор натічний (діадохіт — водний основний фосфат-сульфат заліза);
 залізо фосфорнокисле (вівіаніт);
 залізо хлористе (лоренсит);
 залізо хлорне (молізит);
 нікель-залізо
 полімофні модифікації заліза:
 α-залізо (α-ферит);
 γ-залізо (γ-ферит);
 δ-залізо (поліморфна модифікація чистого заліза, стійка вище 1401°С);
 ε-залізо (нестійка поліморфна модифікація заліза, яка утворюється під ударним тиском, більшим ніж 130 кбар; виявлена у метеоритах),

Література 
 

Мінерали заліза